Bundestagswahlkreis 111 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Viersen (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Krefeld I – Neuss II (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Bochum II – Ennepe-Ruhr-Kreis II (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Herne – Castrop-Rauxel (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Wattenscheid – Wanne-Eickel (1949 bis 1961)